Брунау:

 Брунау — коммуна в Германии.
 Брунау — река в Нижней Саксонии, приток Луэ.
  — река в Нижней Саксонии, приток Эрце.